Il doppio del torneo di tennis Budaors Clay Court Championships 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Dezort e Radomír Vašek che hanno battuto in finale Sergio Roitman e Andrés Schneiter 6-3, 5-7, 7-66.

Teste di serie 

 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (finale)
 Paul Baccanello /  Kevin Kim (quarti di finale)

 Stefano Galvani /  Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Igor Brukner /  Branislav Sekáč (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budaors Clay Court Championships 2001